Comerre ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacqueline Comerre-Paton (1859–1955), französische Malerin und Ehefrau des folgenden 
 Léon-François Comerre (1850–1916), französischer Maler